

Persone 
 Alfio Contini (1927-2020) – direttore della fotografia italiano
 Amerigo Contini (1894-1957) – aviatore, militare e pittore italiano
 Angelo Contini (19?? – ...) –  calciatore italiano
 Barbara Contini (1961) – politica e funzionaria italiana
 Carlo Alberto Contini (1942) – paroliere e compositore italiano
 Ciro Contini (1873-1952) – ingegnere italiano
 Edoardo Contini detto anche Eduardo, 'o romano (1955) – criminale italiano, boss della camorra, fondatore del clan omonimo
 Ermanno Contini (1902-1959) – giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore italiano
 Ferdinando Contini (1900-1977) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Contini (1599-1669) – architetto e pittore italiano
 Gavino Contini, in lingua sarda logudorese Gavinu Contene (1855-1915) – poeta italiano
 Gianfranco Contini (1912-1990) – critico letterario, filologo e accademico italiano
 Giorgio Contini (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Giovan Battista Contini (1642-1723) – architetto italiano
 Innocenzo Contini (1922-1944) – militare e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Joseph Contini (1827-1892) – pittore francese
 Marcelo Contini (1989) – judoka brasiliano 
 Matteo Contini (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore
 Mattia Contini (1994) – ostacolista italiano, specializzato nei 400 metri ostacoli
 Nicola Contini (1964) – bassista e compositore italiano
 Nikita Contini (1996) – calciatore italiano
 Silvano Contini (1958) – ex ciclista su strada italiano

Altro 
 Clan Contini – gruppo camorristico
 Collezione Contini Bonacossi – raccolta d'arte esposta nella Galleria degli Uffizi
 Emma Contini – personaggio della soap opera Un posto al sole
 Palazzo Contini – edificio di Fossacesia in provincia di Chieti
 Palazzo Contini-Dessilani – edificio di Fara Novarese in provincia di Novara
 Residenza Contini Bonacossi – edificio moderno di Firenze, opera di Giovanni Michelucci
 Villa Contini Bonacossi – palazzo dei Congressi di Firenze

Pagine correlate 
 Contini Bonacossi
 Contin